Сэр Ро́берт Уи́льям (Бобби) Ро́бсон (; 18 февраля 1933, Сакристон, графство Дарем — 31 июля 2009) — английский футболист и футбольный тренер.

Биография и футбольная карьера 
За 20 лет своей профессиональной карьеры Робсон выступал на позиции нападающего всего за 3 клуба: «Фулхэм», «Вест Бромвич Альбион» и канадский «Ванкуверс Роялз». Сыграл 20 матчей за сборную Англии, забил в них 4 гола; принимал участие в чемпионатах мира 1958 и 1962 годов.

После окончания карьеры футболиста стал известным тренером. После 13 лет работы с «Ипсвичем» в 1982 году возглавил сборную Англии, которой руководил на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, а также на чемпионате Европы 1988 года. В 1990-е годы, несмотря на проблемы со здоровьем (в 1991 году врачи нашли у Робсона рак), успешно руководил различными европейскими клубами, выигрывал чемпионаты Нидерландов и Португалии, с «Барселоной» завоевал Кубок обладателей Кубков 1996/97. Последним клубом Робсона был «Ньюкасл Юнайтед», который он покинул в 2004 году.

С 1994 года с Робсоном работал сначала в качестве переводчика, а затем и ассистента известный впоследствии тренер Жозе Моуринью, в становлении которого Робсон принял серьёзное участие. В своей автобиографии Моуринью вспоминал: «Я очень многим ему обязан. Я был никем в футболе, когда он прибыл в Португалию. Благодаря ему я поработал в здешних грандах, благодаря ему оказался в одном из самых именитых клубов мира. Именно Робсон продемонстрировал мне, каким должен быть топ-тренер».

В 2002 году за достижения в футболе Бобби Робсон был удостоен рыцарского титула. Он входил в Зал славы английского футбола и являлся почётным президентом клуба «Ипсвич Таун».
До ноября 2007 года являлся консультантом главного тренера сборной Ирландии Стива Стонтона. В последние годы жизни занимал почётную должность вице-президента Ассоциации футбольных менеджеров английской лиги ().

Тренерская статистика

Достижения

В качестве тренера 
«Ипсвич Таун»
 Кубок Техасо: 1973
 Кубок Англии: 1977/78
 Кубок УЕФА: 1980/81

ПСВ
 Чемпионат Нидерландов: 1990/91, 1991/92

«Порту»
 Чемпионат Португалии: 1994/95, 1995/96
 Кубок Португалии: 1993/94

«Барселона»
 Суперкубок Испании: 1996
 Кубок Испании: 1996/97
 Кубок обладателей кубков: 1996/97

Сборная Англии
 Кубок Роуза: 1986, 1988, 1989

Примечания

Ссылки 

 Статья о Бобби Робсоне на сайте «Барсамания»
 Бобби Робсон. Вместо некролога
 Статья на Огоголе: Сэр Бобби Робсон

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Фулхэм»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры сборной Англии по футболу
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Ипсвич Таун»
Тренеры ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Тренеры ФК «Порту»
Тренеры ФК ПСВ
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Фулхэм»
Умершие от рака лёгкого
Командоры ордена Британской империи
Рыцари-бакалавры
Члены Зала славы английского футбола
Тренеры-победители Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА